

Botânica 
 Lecythis pisonis — árvore da família Lecythidaceae, também conhecida por cabeça-de-macaco
 Sterculia striata — árvore da família Malvaceae, também conhecida por chichá-do-cerrado

Topônimos 
 Sapucaia (Pará) — município brasileiro do estado do Pará
 Sapucaia (Rio de Janeiro) — município brasileiro do estado do Rio de Janeiro
 Sapucaia do Sul — município do estado do Rio Grande do Sul
 Sapucaia (Caratinga) — distrito do município brasileiro de Caratinga
 Sapucaia do Norte — distrito do município brasileiro de Galileia
 Sapucaia (Olinda) — bairro do município brasileiro de Olinda
 Sapucaia (Sigefredo Pacheco) — povoado do município brasileiro de Sigefredo Pacheco

Desambiguações de topônimos